Osachila är ett släkte av kräftdjur. Osachila ingår i familjen Hepatidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Tiofotade kräftdjur
Osachila